Международная федерация фехтования () — международная организация, управляющая спортивным фехтованием.

Организация была основана 29 ноября 1913 года в Париже. Сегодня её главный офис находится в Лозанне (Швейцария). В Международную федерацию фехтования входят 153 национальных федераций, каждая из которых признана Национальным олимпийским комитетом страны как единственная представительница данного вида спорта в своей стране.

Под эгидой федерации проводятся чемпионат мира по фехтованию и Кубок мира по фехтованию.

Президент Международной федерации фехтования — российский предприниматель Алишер Усманов.

Генеральный секретарь федерации — Фредерик Петрушка (Франция).

Президенты МФФ 
Президенты МФФ:
 1913—1921 : Albert Feyerik (Бельгия)
 1921—1924 : Андре Мажино (Франция)
 1925—1928 : Георге ван Россем (Нидерланды)
 1929—1932 : Eugène Empeyta (Швейцария)
 1933—1948 : Поль Анспах (Бельгия)
 1949—1952 : Жак Кутро (Франция)
 1953—1956 : Giuseppe Mazzini (Италия)
 1957—1960 : Pierre Ferri (Франция)
 1961—1964 : Miguel de Capriles (США)
 1965—1980 : Pierre Ferri (Франция)
 1981—1984 : Джанкарло Брузати (Италия)
 1984—1992 : Rolland Boitelle (Франция)
 1993—2008 : René Roch (Франция)
 2008—2022 : Алишер Усманов (Россия)

Страны-члены федерации

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация фехтования
 Международный благотворительный фонд «За будущее фехтования»

Ассоциация летних Олимпийских международных федераций
Фехтование
Организации в сфере боевых искусств